Орлово е село в Южна България. То се намира в община Хасково, област Хасково.

География 
Орлово е разположено на 12 км югоизточно от Хасково. Надморската височина на селото е 220 м.

Население 
 Численост
Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав 
Преброяване на населението през 2011 г.
Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Културни и природни забележителности 
Има каменна чешма към село Мандра, и дванайсет могили около село Орлово.

Източници 

Села в област Хасково
Населени места в община Хасково